22. Sinfonie steht für:

 22. Sinfonie (Haydn)
 22. Sinfonie (Mjaskowski)
 22. Sinfonie (Mozart)